Джозеф Райан ():
 Райан, Джозеф — американский гребец, чемпион Олимпийских игр 1904 года.
 Райан, Джозеф (род. 1968) — ирландский шахматист.